Weigelsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Weigelsberg (898 m), ein Berg etwa fünf Kilometer nordöstlich von Viechtach, Bayern 

 Weigelsberg (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Weigelsberg (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern